A doua șansă se poate referi la:
 A doua șansă (film)
 A doua șansă (serial)